Osoby o tym nazwisku:
 Nikołaj Ragozin – rosyjski i hiszpański oficer, lotnik morski, emigracyjny publicysta i pisarz
 Roman Ragozin – kazachski biegacz narciarski
 Wiaczesław Ragozin – rosyjski szachista, dziennikarz i sędzia szachowy